Карлсруэ () — один из четырёх административных округов () земли Баден-Вюртемберга в Германии. Образован 31 декабря 1972 года.

Занимает северо-западную часть Баден-Вюртемберга.

Центр находится в городе Карлсруэ.

Включает три региона, состоящих из 7 районов и 5 свободных городов:
 регион-метрополис Рейн-Неккар
 город Мангейм (MA)
 город Гейдельберг (HD)
 район Неккар-Оденвальд (MOS)
 район Рейн-Неккар (HD)
 регион Средний Верхний Рейн
 город Баден-Баден (BAD)
 город Карлсруэ (KA)
 район Карлсруэ (KA)
 район Раштат (RA)
 регион Северный Шварцвальд
 город Пфорцхайм (PF)
 район Кальв (CW)
 район Энц (PF)
 район Фройденштадт (FDS)

Административное деление Баден-Вюртемберга
Карлсруэ